iTunes Live From Soho puede referirse a cualquiera de los álbumes lanzados en el iTunes Store de SoHo, Nueva York.

 Live from SoHo (Jonas Brothers EP)
 Live from SoHo (Linkin Park)
 Live from SoHo (Maroon 5)
 Live from SoHo (Sonic Youth)